Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 261 dans le monde.

 Route fédérale 261 en Allemagne
 Route 261 au Québec, Canada
 Route régionale 261 en Finlande
 Route européenne 261 en Pologne